John Norton peut désigner :
 John Norton (1770-), chef militaire et diplomate mohawk ;
 John Norton (1855-1943), pair et numismate britannique ;
 John Norton (1893-1979), athlète américain spécialiste du 400 mètres haies.